Jacques Plante peut désigner :
 Jacques Planté (1924-1999), directeur de production et joueur d'échecs français ;
 Jacques Plante (1929-1986), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jacques Plante (1920-2003), parolier et entomologiste français.